Суперкубок Кандиду де Оливейра 2005 () — 27-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2004/05 «Бенфика» и обладатель Кубка Португалии 2004/05 сетубальская «Витория». Встреча состоялась 13 августа 2005 года в Фару, на стадионе Алгарве.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2006 на сайте worldfootball.net

2005
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Витория» Сетубал
Португалия
Спорт в Португалии в 2005 году
События 13 августа
Август 2005 года